Сезон 1948/49 стал для «Манчестер Юнайтед» 47-м сезоном в Футбольной лиге и 4-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В этом сезоне «Юнайтед» занял в чемпионате 2-е место (чемпионом Англии стал «Портсмут»), а также добрался до полуфинала Кубка Англии, проиграв в переигровке будущему обладателю Кубка, «Вулверхэмптон Уондерерс».

Суперкубок Англии

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1948/49 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1948/1949
Манчестер Юнайтед